Ди́ксон (, ) — фамилия.

Известные носители:

А 
 Диксон, Адель (1908—1992) — британская певица и актриса.
 Диксон, Александер:
  (род. 1926) — священник Епископальной церкви, епископ Западного Теннесси (1983—1994).
  (род. 1962) — шотландский боксёр, участник летних Олимпийских игр 1984 года в составе сборной Великобритании.
 Диксон, Александр (генерал) (1777—1840) — британский военный деятель, главный канонир Сент-Джеймсского парка (1833—1840).
  (1836—1887) — британский ботаник, хранитель Королевского ботанического сада Эдинбурга и Ботаник Её Величества (1880—1887).
  (1834—1889) — британский политический и военный деятель, член Палаты общин Великобритании (1865—1889).
 Диксон, Алиша (род. 1978) — британская певица, модель, танцовщица и телеведущая.

Б 
  (род. 1947) — шотландская певица.
 Диксон, Билл (1925—2010) — американский музыкант, композитор, художник и педагог.
 Диксон, Боб:
  (1904—1980) — английский футболист.
  (1907—1941) — канадский метатель копья, чемпион Игр Британской империи 1934 года.
 Диксон, Бобби (род. 1983) — американский и турецкий баскетболист.
 Диксон, Брайан:
  (1916—1998) — канадский юрист, председатель Верховного суда Канады (1984—1990).
  (род. 1936) — игрок в австралийский футбол.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол, брат-близнец Брендона Диксона.
  — южноафриканский игрок в боулз.
  (род. 1949) — американская актриса, лауреат премии «Дайджеста мыльных опер» за роль в телесериале «Молодые и дерзкие» (1988).
 Диксон, Брендон:
  (род. 1990) — игрок в американский футбол, брат-близнец Брайана Диксона.
  (род. 1992) — американский бейсболист.
 Диксон, Брюс:
  (род. 1931) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр 1952 года.
  (1932—2006) — австралийский гребец, участник летних Олимпийских игр 1956 года.

В 
 Диксон, Викки (род. 1959) — английская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Диксон, Вилли (1915—1992) — американский блюзмен.
 Диксон, Виталий Алексеевич (род. 1944) — российский писатель, прозаик.
 Диксон, Владимир Вальтерович (1900—1929) — русский поэт и прозаик.

Г 
  (1852—1930) — британский химик.
  — шотландский футболист.
 Диксон, Глория (настоящее имя Тэс Эла́лия Ди́керсон; 1917—1945) — американская актриса немого кино и певица.
 Диксон, Гордон (1923—2001) — американский писатель-фантаст.

Д 
 Диксон, Дайан (род. 1964) — американская легкоатлетка, спринтер.
 Диксон, Деннис (род. 1985) — американский футболист.
 Диксон, Джамар — канадский футболист.
 
  (род. 1973) — канадский и американский бейсболист.
  (ок. 1775—1848) — британский и канадский военный деятель, командующий войсками Британской империи в Новой Шотландии (1841—1844), исполняющий обязанности лейтенанта-губернатора Новой Шотландии (1846).
 Диксон, Джин (1904—1997) — американская астролог и экстрасенс.
  (1745—1825) — американский политик, член Палаты представителей США (1799—1801), председатель Палаты представителей штата Теннесси (1809—1811).
 Диксон, Джордж (1870—1909) — первый чернокожий чемпион мира по боксу среди профессионалов.
 Диксон, Донна (род. 1957) — американская актриса, фотомодель и певица.
 Диксон, Дин (1915—1976) — американский дирижёр.
 Диксон, Дугал (род. 1947) — британский писатель и популяризатор науки.
 Диксон, Дэвид:
 Диксон, Дэвид (род. 1947) — английский актёр и сценарист.
 Диксон, Дэвид Кэтчингс (1818—1880) — американский политик, 4-й вице-губернатор Техаса.

И 
 Диксон, Изобел (род. 1969) — южноафриканская поэтесса, пишет на английском языке.
  (род. 1983) — игрок Чемпионата Сингапура по футболу в составе различных клубов.
  (1902—1976) — шотландский футболист.

К 
 Диксон, Карри (род. 1985 или 1986) — канадский политик.
 Диксон, Керри (род. 1961) — английский футболист и футбольный тренер.
 Диксон, Кэмпбелл (1895—1960) — австралийский и британский кинокритик и драматург.

Л 
 Диксон, Леонард Юджин (1874—1954) — американский математик.
 Диксон, Ли:
 Диксон, Ли (род. 1964) — английский футбольный защитник.
  (род. 1985) — английский регбист.
 Диксон, Линвал (род. 1971) — ямайский футбольный защитник.

М 
 Диксон, Майкл:
  (род. 1962) — шотландский лыжник, участник 6-х зимних Олимпийских игр (1984—1998) в составе сборной Великобритании.
  — британский дирижёр Королевского филармонического, Лондонского филармонического оркестров, лауреат премии Хелпманна за музыкальную режиссуру мюзикла We Will Rock You (2004).
  (род. 1975) — австралийский лыжник, участник зимних Олимпийских игр 2002 года.
  (род. 1990) — американский и грузинский баскетболист.
  (род. 1996) — австралийский и американский игрок в американский футбол.
  — американский политик, председатель Либертарианской партии США (2004—2006).
 Диксон, Майкл — подозреваемый в участии в миномётном обстреле ИРА казарм Британской армии в июне 1996 года.
 Диксон, Марвин (род. 1983) — ямайский бобслеист, разгоняющий, участник Олимпийских игр 2014 года.
 Диксон, Медина (1962—2021) ― американская баскетболистка.
  (1916—1989) — американский бейсболист.

Н 
 Диксон, Найла (род. 1958) — новозеландская художница по костюмам.
 Диксон, Николь (род. 1969) — австралийская актриса.

О 
 Диксон, Оскар (1823—1897) — шведский предприниматель.

П 
 Диксон, Пирсон (1904—1965) — британский дипломат.
  (1945—2008) — австралийский гребец, участник летних Олимпийских игр 1968 года.

Р 
 Диксон, Реджинальд (1900—?) — канадский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр 1932 и 1936 годов.
 
 Диксон, Роберт:
 Диксон, Роб (более известный под псевдонимом Apex; 1980/1980—2017) — британский музыкальный продюсер и диджей.
  (1963—2009) — игрок в австралийский футбол.
  (род. 1964) — британский силовой атлет, победитель соревнования «Сильнейший человек Британии» (1997).
 Диксон, Робби (род. 1985) — канадский горнолыжник, участник олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
  (ок. 1765—1823) — торговец мехом, предводитель отрядов индейцев на англо-американской войне, участвовавших в том числе в захвате форта Макино и Детройта.
  (1843—1924) — шведский политик, губернатор ленов Йёнчёпинг (1888—1892), Мальмёхус (1892—1901) и Стокгольма (1902—1911), член Первой (верхней) палаты Риксдага (1892—1903).
  (1920—2003) — американский военный деятель, глава Тактического воздушного командования Военно-воздушных сил США (1973—1978).
 Диксон, Роберт (род. 1939) — британский и австралийский лингвист, профессор, член-корреспондент Британской академии.
  (1944—2007) — канадский поэт и переводчик, лауреат Премии генерал-губернатора за поэзию на французском языке (2002).
 Диксон, Робин (род. 1935) — английский бобслеист.
 Диксон, Род (род. 1950) — новозеландский легкоатлет.

С 
 Диксон, Скотт (род. 1980) — новозеландский автогонщик.
 Диксон, Стивен (род. 1985) — канадский хоккеист, центральный нападающий, в настоящее время игрок шведского «Лулео».
 Диксон, Сэмюэл:
  (род. 1989) — новозеландский игрок в регби-7, чемпион Игр Содружества 2018 года в составе национальной сборной.
  (1807—1858) — американский политик, член Палаты представителей США (1855—1857).
  (1867—1964) — канадский полицейский, шеф Полицейской службы Торонто (1920—1928).
  (1798—1872) — американский врач, педагог и поэт.
  (1851—1918) — американский бактериолог, президент Академии естественных наук Филадельфии (1895—1918).

Т 
 Диксон, Тамека (род. 1975) — американская баскетболистка.
 Диксон, Терренс (род. 1979) — либерийский футболист.
  (1929—2007) — североирландский футболист, многократный чемпион и обладатель Кубка Северной Ирландии в составе клуба «Линфилд».

У 
 
  (1806—1885) — канадский политик, член Сената Канады (1867—1884).

Ф 
  (1937—2012) — канадский политик, член Сената Канады (2009—2012).
 Диксон, Фрэнк:
 Диксон, Фрэнк (1876—1953) — американский политический и военный деятель, член Палаты представителей США (1905—1907), генерал-адъютант Национальной гвардии штата Иллинойс (1910—1922).
 Диксон, Фрэнк (1879—1932) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

Х 
 Диксон, Хуан (род. 1978) — американский баскетболист.
 Диксон, Хью:
  (1899—?) — шотландский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Шотландии в составе клуба «Куинз Парк».
  (1895—1965) — английский футболист, провёл более 400 игр в составе клуба Футбольной лиги Англии «Дарлингтон».
 Диксон, Хэнфорд (род. 1958) — игрок в американский футбол.

Ч 
 Диксон, Чарльз:
  (1934—2013) — шотландский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Данфермлин Атлетик» (1961).
  (1814—1902) — шведский врач и политик, член Первой (верхней) (1867—1872, 1886—1892) и Второй (нижней) (1873—1886) палат Риксдага.
  (1850—1922) — шотландский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1900—1906, 1909—1915), Лорд-адвокат (1903—1905).
 Диксон, Чарльз (1873—1939) — британский теннисист.

Двойная фамилия 
  (1866—1936) — британский политический и военный деятель, шериф графства Уилтшир (1890), член Палаты общин Великобритании (1892—1910), губернатор Новой Зеландии (1910—1912).
  (род. 1934) — британский политик, председатель Совета графства Эссекс (1986—1989).